«Воздушная кукуруза» (; другое название — «Страшное кино») — фильм ужасов 1991 года.

Сюжет 
Группа студентов-кинематографистов вместе со своим преподавателем занимаются реконструкцией старого кинотеатра, чтобы подготовить его к предстоящему кинофестивалю. Обнаружив на складе старую плёнку под названием Possessor, студенты решают просмотреть её. Вскоре после этого начинается серия загадочных убийств. Возможно, в этом замешана Мэгги, которая пишет сценарий для фильма ужасов.

В ролях

Производство 
Фильм был снят в Кингстоне, столице Ямайки. Первоначально, режиссёрское кресло занял Алан Ормсби, однако спустя несколько недель съёмок его заменил актёр Марк Хэрриер, известный по главной роли в молодёжной комедии «Порки». Роль Мэгги Батлер должна была сыграть Эми О’Нил, позднее роль отошла Джилл Шелен.

Выпуск 
«Попкорн» впервые вышел на экраны 1 февраля 1991 года, и не достиг кассового успеха. В первый уик-энд он был показан в более чем тысяче кинотеатрах и собрал $2,563,365.

Релиз на VHS состоялся в июне 1991. Согласно журналу Variety в 1993 продажи VHS-издания составили $2,043,179. Компания Elite Entertainment в 2001 году выпустила DVD-издание фильма.

Отзывы 
На сайте Rotten Tomatoes имеет 35 % свежести, на основании 20 рецензий.

Винсент Кэнби из The New York Times назвал фильм «лучшей пародией в своём жанре со времён Аллигатора». Ричард Харрингтон из The Washington Post отметил, что «Попкорн» имеет «несколько хороших идей, которые, к сожалению, остались нереализованными».

Примечания

Ссылки 
 «Воздушная кукуруза» на сайте ВидеоГид 

Фильмы США 1991 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-слэшеры
Фильмы о серийных убийцах
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов 1991 года
Молодёжные фильмы